Partita a scacchi  – dipinto di Sofonisba Anguissola
 Partita a scacchi  – dipinto di Giulio Campi
 Partita a scacchi  – dipinto di Andrea Landini
 Partita a scacchi  – dipinto di Raffaello Sorbi
 Partita a scacchi fra Ruy López de Segura e Leonardo da Cutro  – dipinto di Luigi Mussini

Pagine correlate 
 Una partita a scacchi (disambigua)